

Буринське сільське поселення — сільське поселення, Калганський район, Забайкальський край
 Буринське сільське поселення — сільське поселення, Кунашацький район, Челябінська область